Schisdra bezeichnet:

 eine Kleinstadt in der russischen Oblast Kaluga, siehe Schisdra
 einen Rajon in der russischen Oblast Kaluga, siehe Rajon Schisdra
 einen Nebenfluss der Oka in Russland, siehe Schisdra (Fluss)